Réjaumont, commune française du Gers
 Réjaumont, commune française des Hautes-Pyrénées